Dakin ist der Familienname folgender Personen:

 Henry Drysdale Dakin (1880–1952), britischer Chemiker
 Jack Dakin († 2016), britischer Rockmusiker, siehe Viola Beach
 Sam Dakin (* 1996), neuseeländischer Radsportler 
 Tim Dakin (* 1958), britischer Bischof der Anglikanischen Kirche